Impavido peut faire référence à:

 Le Impavido, un destroyer de la Regia Marina, qui est entré en service en 1913.
 Le Impavido, un torpilleur de la Regia Marina, qui est entré en service en 1943.
 La Classe Impavido est une classe de destroyers de la Marina Militare.
 Le Impavido, navire de tête de la Classe Impavido, qui est entré en service en 1963.